GJA steht für:
 Guanaja Airport (IATA-Code), Flughafen von Guanaja, Insel der Islas de la Bahía in der Karibik
 Globe Jet (ICAO-Code), libanesische Fluggesellschaft

Abkürzung